—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Хаматомбецу в префектуре Хоккайдо. C 1975 по 1993 год был главным редактором японского астрономического циркуляра. Совместно с другим японским астрономом Масару Мукаи обнаружил в общей сложности 13 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Сатору Отомо
 Цутому Сэки
 Ватари Какэи

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов